Il doppio del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Luis Lobo e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Jose-Antonio Conde e Nuno Marques 6-4, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Luis Lobo /  Javier Sánchez (Campioni)
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (quarti di finale)

 Hendrik Jan Davids /  Piet Norval (primo turno)
 Jordi Arrese /  Wayne Arthurs (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 1995